El término mohawk puede referirse a:

Mohawk, nación nativa norteamericana perteneciente a la confederación iroquesa.
Mohawk, estilo de peinado.
Mohawk, elemento del patinaje artístico.